Pier Jacopo Alari Bonacolsi, un sculpteur italien.

 Bernadette Nicole Frédérique Boverie (1927-2016), une actrice française.